Sint-Barbarabeeld (Chevremont), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Kerkrade 
 Sint-Barbarabeeld (Eygelshoven), een standbeeld in Geleen in de Nederlandse gemeente Kerkrade
 Barbaramonument, een standbeeld in Geleen in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen
 Sint-Barbarabeeld (Heilust), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Kerkrade 
 Sint-Barbarabeeld (Heksenberg),  een standbeeld in de Nederlandse gemeente Heerlen
 Sint-Barbarabeeld (Lindenheuvel), een standbeeld in Geleen in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen
 Sint-Barbarabeeld (Maasniel),  een standbeeld in de Nederlandse gemeente Roermond
 Sint-Barbarabeeld (Nieuwenhagen), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Landgraaf
 Sint-Barbarabeeld (Nulland), een standbeeld in Geleen in de Nederlandse gemeente Kerkrade
 Sint-Barbarabeeld (Nuth), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Beekdaelen
 Sint-Barbarabeeld (Thorn), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Sint-Barbarabeeld (Treebeek), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Brunssum
 Sint-Barbarabeeld (Voerendaal), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Voerendaal
 Sint-Barbarabeeld (Waubach), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Landgraaf
 Sint-Barbarabeeld (Wessem), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Sint-Barbarabeeld (Wijnandsrade), een standbeeld in de Nederlandse gemeente Beekdaelen